Benkovec je lahko:
 Benkovec Petrovski (Hrvaška)
 Benkovec (Hrvaška)